Змагання з боксу у ваговій категорії до 91 кілограму серед чоловіків в рамках Чемпіонату України 2014 проводилися з 23 по 28 вересня. У них взяли участь 16 спортсменів з 11 регіонів країни.

Змагання було проведено за правилами AIBA: спортсмени боксували без захисних шоломів, у ваговій категорії до 91 кг боксери використовували рукавички вагою 12 унцій, а поєдинок обслуговували п'ятеро суддів, однак при винесенні рішення враховувалася думка лише трьох з них.

Призери

Розклад

Сітка змагань

Примітки

Посилання 
 
 
 

Чемпіонат України з боксу 2014